In 2000 werd het 96ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 11 maart tot 17 juni. Flamengo werd de kampioen.

Taça Guanabara

Taça Rio

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2000